Памятник Матросову (Великие Луки) — в Великих Луках
 Памятник Матросову — в парке им. В. И. Ленина в Уфе
 Памятник А. Матросову и М. Губайдуллину — в Парке Победы в Уфе